El Regne Xampinyó (també anomenat Regne dels Bolets) és un dels regnes més grans del Món Xampinyó, l'univers de la sga de videojocs Super Mario.

Existeix disparitat entre les aparences múltiples del regne respecte a l'exacta posició d'alguns pobles i ciutats. Però el Regne Xampinyó inclou molts paisatges recurrents com planures, deserts, illes, muntanyes, zones nevades, boscs i llocs al cel.

El Regne Xampinyó té 6.436.213 habitants, està ubicat al Món Xampinyó i també comparteix la seva frontera al sud-oest amb el Regne Mongeta. La capital del regne és Toadtown, i la seva governant és la Princesa Peach i el Rei Xampinyó. Hi viuen majoritàriament Toads, Goombas, Koopas, Yoshis i Humans. Va aparèixer per primer cop a Super Mario Bros..

Referències

Enllaços externs 
 El Regne dels Bolets a la Super Mario Wiki

Super Mario
Països imaginaris